ISO 3166-2:PY стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Парагваю. Стандарт охватывает 17 департаментов и 1 столичный округ Парагвая. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Парагвая — PY, и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные коды образованы: трёхсимвольный код столичного округа созвучно названию округа, одно-двухсимвольные департаментов образованы числами. Геокоды столичного округа и департаментов Парагвая являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — PY, присвоенного Парагваю в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Парагвая 

Геокоды 1 столичного округа и 17 департаментов административно-территориального деления Парагвая.

Геокоды пограничных Парагваю государств 
 Боливия — ISO 3166-2:BO (на северо-западе),
 Бразилия — ISO 3166-2:BR (на востоке и северо-востоке),
 Аргентина — ISO 3166-2:AR (на юго-западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Парагвая

Ссылки 
 Геокоды Парагвая 
 Геокоды Парагвая 

2:PY
 
Списки:Парагвай